Les Vaux (Dales ou Dalelands en anglais) sont une région du monde de fiction des Royaumes oubliés, un décor de campagne pour le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons. C'est une fédération dont chaque membre est appelé un val. Ses habitants sont appelés les Valiens.

Géographie 

Les Vaux sont répartis autour de la forêt de Cormanthor. C'est l'alliance entre les humains des Vaux et les elfes de Cormanthor qui leur a permis de prospérer. Les Vaux sont bordés au nord-ouest par le désert de l'Anauroch, au sud-ouest par le royaume de Cormyr, au sud par la Sembie, à l'est par la Mer Intérieure, et au nord par la Mer de Lune et ses cités-états. La rivière principale des Vaux est la rivière Ashaba, qui traverse Valdague, Valombre, Valbrume, Valbataille, Valplume et Valbalafre avant de se jeter dans la Mer Intérieure. La ville de Valbalafre est située à son embouchure. La plupart des rivières des Vaux sont des affluents de l'Ashaba, à l'exception de la rivière Tesh qui traverse Valdague et Valtesh au nord, et se jette dans la Mer de Lune au niveau de Château-Zhentil.

Traits communs aux Vaux 

Chaque val a un système politique et une culture différente, et il y a même déjà eu des guerres entre vaux. Cependant, ils ont en commun d'être soudés et de faire front aux menaces extérieures, avec un sens de la communauté très poussé. La plupart des Vaux sont construits autour de petites communautés rurales. Un nombre significatif de héros sont natifs des Vaux.

Le Conseil des Vaux 

Le Conseil des Vaux est réunis chaque année dans une des villes particulières des Vaux. Il est mené par onze représentants venant chacun d’un val distinctif. Il a pour but de discuter sur les sujets touchant l’ensemble des Vaux comme l’entretien des voix commerciales, les éventuelle rivalités entre deux vaux voisins, etc.

Les Vaux avant la MagePeste

Le Haut Val 

Capitale : Haut-Château.
Population : 8 179.
Gouvernement : république.
Religions : divinités de la Cour dansante.

Le Haut Val est une passe de montagne stratégique en altitude, entre le Cormyr et la Sembie. Il est principalement composé d'un plateau élevé dont la terre est très fertile.
La région est remarquable pour les pégases que montent ses soldats.

Valarchen 

Capitale : Pontarchen (et accessoirement unique ville!).
Population : 92 300.
Gouvernement : régime autocratique des Épées.
Religions : Chauntéa, Lathandre, Tempus.

Valarchen est dirigé par trois autocrates masqués qui se font appeler les Épées. Ces dictateurs ont donné à Valarchen la plus forte armée des Vaux. Valarchen est aussi un havre pour les marchands, et abrite plusieurs maisons marchandes.

La géographie de Valarchen est l’une des plus particulières des Vaux. Longue vallée encaissée traversée par la rivière Arkhen, la région est célèbre pour ses cascades et ses forêts denses et sauvages.

Valbalafre 

Capitale : Croisemer.
Population : 125 015.
Gouvernement : république (anarchie).
Religions : Tempus, Tymora.

Valbalafre est situé autour de la Balafre, une gorge où coule le fleuve Ashaba. Valbalafre est marqué par une histoire récente mouvementée : son seigneur Lashan Aumersair a tenté d'unifier par la force le reste des Vaux en 1356 CV, et a réussi à saisir Valherse, Valplume et Valbataille avant d'être vaincu par une alliance entre les autres Vaux, le Cormyr, la Sembie, Château-Zhentil et la cité de Hillsfar. Les vainqueurs ont laissé des garnisons à la ville de Valbalafre, et la ville est devenue le théâtre d'incessantes intrigues entre les différents occupants, jusqu'à ce qu'une épidémie tombe sur la ville et décime plusieurs de ces garnisons. Désormais, Valbalafre le val est dirigé depuis Chandlercross, tandis que la ville de Valbalafre est plongée dans l'anarchie.

Valbataille 

Capitale : Essembra.
Population : 32 714.
Gouvernement : république (anarchie).
Religions : Tempus, Tymora.

Valbataille ne tire pas son nom du tempérament de ses habitants, mais du fait que la position qu'il occupe est si importante stratégiquement que tous les envahisseurs de l'histoire des Vaux ont dû y passer tôt ou tard. Désormais, Valbataille est l'un des vaux les plus menacés par la menace croissante des drows.

Ce Val est perçu par les étrangers comme une région couverte de champs verdoyant alors qu'en réalité il est composé de plusieurs territoires aux géographie différentes.

Valbrume 

Capitale : Gué d'Ashaba.
Population : 27 807.
Gouvernement : république.
Religions : Chauntéa, Moradin, Tyr, Sylvanus.

Valbrume est un vaste val qui bénéficie de terres très fertiles. C'était sans doute le val où il faisait le plus doux vivre avant l'arrivée des drows dans les forêts de la région.

Valdague 

Capitale : Chutes de la dague.
Population : 28 041.
Gouvernement : seigneurie.
Religions : Lathandre.

Valdague s'appelait autrefois Valjoyeux, avant qu'une infestation de vampires ne rende ses habitants méfiants et sombres. Valdague a longtemps été occupé par les Zhentarim tandis que Randal Morn, l'ancien seigneur, menait des guerilleros contre l'occupant. Mais Randal Morn a fini par récupérer le trône dans les évènements décrits dans la suite de scénarios La Trilogie des Vaux en 1368 CV.

Le pays est principalement recouvert de collines boisées et des vallées rocheuses. Ses prés sont également très favorables à l'élevage du bétail.

Valherse 

Capitale : Valherse.
Population : 42 061.
Gouvernement : république.
Religions : Chauntéa, Mystra, Oghma, Tymora.

Valherse est le plus vieux des Vaux qui existe encore. C'est surtout un pays rural de forêts et de fermes, mais les malheurs qui frappent son voisin Valbalafre ont permis à la ville de Valherse de prendre sa place en tant que principal port maritime des Vaux.

Ce val est principalement couvert par des terres cultivées et des vergers.

Valmoisson 

Capitale : Poinçon de Tégal.
Population : 14 020.
Gouvernement : république.
Religions : Tyr.

Valmoisson est un val peuplé de marchands et d'artisans, très proche culturellement et politiquement de la Sembie voisine. Ce val ressemble aussi géographiquement à sa voisine. Son territoire est plat et dégagé, ce qui en fait un lieu de prédilection pour l'agriculture.

Valombre 

Capitale : Valombre.
Population : 14 020.
Gouvernement : seigneurie élue.
Religions : Tymora, Chauntéa, Lathandre.

Valombre est le plus célèbre des Vaux car c'est le lieu de villégiature de plusieurs héros tels qu'Oragie Maindargent, un membre important des Sept Sœurs et des Ménestrels, et Elminster le mage. Valombre est un ancien avant-poste des elfes noirs à la surface, et a vu de nombreuses batailles contre les drows puis contre les forces du Zhentarim. Il est actuellement dirigé par le seigneur Trystemine Amcathra, qui a été proposé par le mage Khelben Arunsun.

Valplume 

Capitale : aucune.
Population : 14 020.
Gouvernement : démocratie.
Religions : Lathandre.

Valplume est un val rural et paisible, essentiellement fermier. La Sembie a plusieurs fois essayé de l'annexer sans succès. C'est le seul val qui n'en est théoriquement pas un, en effet la région est une unique plaine et non une vallée.

Valprofond 

Capitale : Hautelune.
Population : 50 239.
Gouvernement : république.
Religions : Corellon Larethian, Oghma.

Valprofond est le Val qui est resté le plus proche des principes fondateurs des Vaux et de l'alliance avec les elfes. C'est essentiellement un pays forestier paisible.

Les vaux disparus

Valsessren 

Valsessren est peu connu de nos jours, car il a été détruit en 1232 par Valarchen, et du sel a été semé pour rendre la terre stérile.

Valtarkhal 

Valtarkhal, aussi appelé le Val Perdu, est une petite vallée montagneuse situé au bord du grand désert d'Anauroch. Valtarkhal a vu ses alliés d'Asram et Hlondath absorbés par le désert, et a fini envahi par les orques et gobelins. Depuis peu, il est habité par les saurials, des sortes de dinosaures humanoïdes exilés d'un autre plan.

Valtesh 

Valtesh se situait autrefois entre Valdague et Château-Zhentil, mais il a été rasé par les forces Zhents et des orques des montagnes en 1316 (selon le calendrier des Vaux). Le val est désormais sous le contrôle de Château-Zhentil. Bien que Valtesh n'existe plus et que son dernier Ancien est présumé mort depuis longtemps, un siège lui est toujours réservé au conseil des Vaux.

Valune 

Valune a disparu en tant que Val depuis son incorporation à la Sembie. La capitale actuelle de la Sembie, Ordulin, se trouve dans ce qui formait autrefois Valune.

Sources 
  Jeff Grubb , A Grand Tour of the Realms, in Forgotten Realms Campaign Setting, TSR, Lake Geneva, 1993 
  Ed Greenwood , Forgotten Realms Campaign Settings, Wizards of the Coast, Seattle, 2001 
 Ed Greenwood, Sean K. Reynolds, Skip Williams et Rob Heinsoo, Les Royaumes Oubliés, Wizards of the Coast, 

Région des Royaumes oubliés